L'acronyme PVM peut désigner :

Canada 
 Place Ville Marie, un campus d’affaires de Montréal, au Canada.

France 
 Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne, en France ;
 Peloton de voltigeurs motoportés, unité de police créée en 1977, et dissoute en 1986 à la suite de la mort de l'étudiant Malik Oussekine.

Divers 
 en informatique, Parallel Virtual Machine, bibliothèque de communication (langages C et Fortran) pour machines parallèles et réseau d'ordinateurs ;
 en mathématiques, Projection-valued measure, mesure spectrale ;
 en virologie et phytopathologie, le Virus M de la pomme de terre (Potato Virus M).